Die Stadt Melitopol verfügt über zwei Busbahnhöfe:

 Busbahnhof 1 Melitopol, für Fernbusverkehr
 Busbahnhof 2 Melitopol, für Regionalverkehr